O Conjunto Residencial Cardeal Dom Jaime Câmara é o maior conjunto habitacional do estado do Rio de Janeiro, sendo até há pouco tempo o maior da América Latina. Fica localizado entre os bairros de Padre Miguel e Bangu, na Zona Oeste da capital fluminense. O conjunto é popularmente conhecido como Ap de Bangu ou Conjuntão, e é visto como um bairro não-oficial, um sub-bairro de Bangu.

Localiza-se próximo ao Ponto Chic, ao Estádio Proletário Guilherme da Silveira (vulgo Moça Bonita) e as quadras das escolas de samba Mocidade Independente e Unidos de Padre Miguel.

História 
O conjunto surgiu durante o governo de Carlos Lacerda, que em seu mandato retirou inúmeras favelas de regiões notórias da cidade do Rio de Janeiro (Leblon, Lagoa e Maracanã). Muitos destes favelados foram assentados no Dom Jaime Câmara, outros foram deslocados para Jacarepaguá (Cidade de Deus), Bangu (Vila Kennedy e Vila Aliança), Realengo (Barata), Campo Grande e Santa Cruz (Cesarão e Antares).

Links de interesse 
 Céres Futebol Clube

Sub-bairros de Bangu
Bairros não oficiais da cidade do Rio de Janeiro